Горовцы  — топоним:

Беларусь 
 Горовцы — деревня, Дерновичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Горовцы — хутор, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Горовцы — деревня, Турковский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Горовцы — деревня, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Горовцы — деревня, Ветринский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область